

Lokalizacje

w Kanadzie 
 Sudbury – miasto w Kanadzie
 Sudbury – jednostka administracyjna kanadyjskiej prowincji Ontario
 Krater Sudbury – struktura geologiczna w okolicy miasta Sudbury, w prowincji Ontario w Kanadzie
 Sudbury Neutrino Observatory – podziemny detektor neutrin ulokowany głęboko pod ziemią w pobliżu Sudbury w Kanadzie

w Stanach Zjednoczonych 
 Sudbury – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Sudbury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Sudbury (ang. Sudbury Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Sudbury (ang. Sudbury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Pozostałe 
 Sudbury – miasto w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Sudbury – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Sudbury – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 (7610) Sudbury – planetoida z pasa głównego asteroid

Pozostałe 
 A.F.C. Sudbury – angielski klub piłkarski z siedzibą w Sudbury
 Okręg wyborczy Sudbury and Woodbridge – jeden z brytyjskich okręgów wyborczych
 Sudbury Wolves – kanadyjska juniorska drużyna hokejowa z Sudbury